Кавказская кухня – совокупность блюд народов Кавказа, собранная из национальных кухонь: армянской, грузинской, азербайджанской, абхазской, аварской, лезгинской, кабардинской, осетинской, черкесской, вайнахской (кухня чеченцев и ингушей).

Типичные блюда

Закуска 
 Бастурма
 Долма
 Суджук
 Сыры (Сулугуни, Адыгейский сыр, осетинский сыр)

Супы 
 Пити
 Довга
 Харчо
 Кюфта-бозбаш
 Чакапули
 Чихиртма
 Хаш
 Шурпа

Основные блюда 
 Чанахи
 Чахохбили
 Хапама
 Кюфта
 Шашлык (Хоровац)
 Хинкали
Хинкал
 Лахмаджун
 Цыплёнок табака

Соусы 
Характерными для кавказского региона являются соусы из сливы (Ткемали), острого перца с чесноком (Аджика), фасоли (Лобио), грецких орехов с кинзой (Сациви), соуса из помидоров, перца, чеснока, кинзы и специй (Сацебели) и гранатового уваренного сока (Наршараб).

Мучные изделия 
 Лаваш
 Матнакаш
 Мчади
 Цуреки
Хычин
Осетинский пирог

Сладости 
 Козинаки
 Пахлава
 Пеламуши
 Гата
 Чурчхела
 Тклапи

Напитки 
Алкогольные напитки
 Саперави — грузинский красный винный сорт винограда и одноимённое красное вино.
 Ркацители — высокоценный грузинский винный сорт винограда среднего созревания.
 Армянский коньяк 
 Тутовая водка или тутовка
 Чача

Безалкогольные напитки
 Кофе по-турецки
 Ногайский чай — Чёрный чай с молоком и перцем.
 Тархун
 Кисломолочные напитки: Тан, Айран, Кефир и Мацони.
 Шербет

См. также 
 Советская кухня
 История Кавказа
 Народы Кавказа

Примечания

Литература 
 
 Sami Zubaida, Richard Tapper. «A Taste of Thyme: Culinary Cultures of the Middle East» (2nd ed.). London & New York: Tauris Parke Paperbacks. ISBN 1-86064-603-4.
 Irina Petrosian, David Underwood. «Armenian Food: Fact, Fiction & Folklore». Lulu.com, 2006. ISBN 1-4116-9865-7.
 В. В. Похлебкин. «Национальные кухни наших народов». М.: Пищевая промышленность, 1980. ISBN 978-5-9524-2783-9.

Ссылки 
 «Священное пиво, еда богатырей и магическая похлёбка: что едят и пьют на Северном Кавказе» Лекция Владимира Севриновского в библиотеке имени Н. А. Некрасова